Robert Wayne Earl (né le  à Chicago, Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie 

Il a été repêché au ,  au total par les Maple Leafs de Toronto au repêchage d'entrée de 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004||Badgers du Wisconsin||NCAA||42||14||13||27||46||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Badgers du Wisconsin||NCAA||41||20||24||44||62||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Badgers du Wisconsin||NCAA||42||24||26||50||56||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Marlies de Toronto||LAH||1||0||0||0||0||3||0||0||0||0
|-
|2006-2007||Marlies de Toronto||LAH||67||12||18||30||50||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Marlies de Toronto||LAH||66||14||33||47||56||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Maple Leafs de Toronto||LNH||9||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Marlies de Toronto||LAH||36||2||8||10||28||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Aeros de Houston||LAH||33||4||5||9||26||20||5||4||9||14
|-
|2009-2010||Aeros de Houston||LAH||41||10||8||18||16||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Wild du Minnesota||LNH||32||6||0||6||6||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Aeros de Houston||LAH||69||24||31||55||42||24||5||7||12||16
|-
|2010-2011||Wild du Minnesota||LNH||6||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||EC Red Bull Salzbourg||EBEL||45||22||28||50||70||6||4||3||7||6
|-
|2012-2013||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||48||22||23||45||48||10||5||6||11||8
|-
|2013-2014||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||15||7||2||9||10||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||EV Zoug||LNA||31||13||16||29||16||6||1||3||4||2
|-
|2014-2015||EV Zoug||LNA||48||19||26||45||34||6||1||1||2||4
|-
|2015-2016||Färjestad BK||SHL||33||6||15||21||18||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||HC Bienne||LNA|| 7|| 4|| 6|| 10|| 0|| 12|| 4|| 10|| 14|| 20
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA|| 46|| 15|| 24|| 39|| 24|| 5|| 2|| 2|| 4||6
|-
|2017-2018||HC Bienne||LNA|| 42||14||20||34||55 ||11 ||2 ||4 ||6 ||25 
|-
|2018-2019||HC Bienne||LNA|| 39|| 7 || 17 || 24 || 16 ||10 ||2 ||6 ||8 ||2 
|-
|2019-2020|| SCL Tigers  ||LNA|| 35 || 6 || 13 || 19 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021|| SCL Tigers  ||LNA|| 15 || 2 || 4 || 6 || 18 || - || - || - || - || -

| 47 || 6 || 1 || 7 || 6 || - || - || - || - || -

|2003|| États-Unis -18 ans||CM -18 ans||6||2||2||4||8||
|-
|2011||EC Red Bull Salzbourg||Trophée européen||10||2||5||7||6||Vainqueur
|-
|2011||HC Davos||Coupe Spengler||4||1||3||4||4||Vainqueur
|-
|2015||EV Zoug||CHL||6||2||2||4||10|| du groupe H
|-
|2015||EV Zoug||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Huitièmes de finale
|-
|2016||Färjestad BK||CHL||5||2||0||2||8||Premier tour

Honneur et trophée 
 Champion NCAA avec les Badgers du Wisconsin en 2006
 Vainqueur du Trophée européen avec EC Red Bull Salzbourg en 2011
 Vainqueur de la Coupe Spengler avec le HC Davos en 2011

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1985
Naissance à Chicago
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EV Zoug
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langnau Tigers